W Polsce
 Krzelów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Krzelów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Krzelów – gromada w powiecie wołowskim